Bingley steht für

 Bingley (West Yorkshire), Ort in England
 Bingley Hall, erste britische Messehalle, 1850–1984 in Birmingham
 The Bingley Arms, angeblich ältester britischer Pub, seit 953 in Leeds

Bingley ist der Familienname folgender Personen
 Blanche Bingley (1863–1946), englische Tennisspielerin
 John Bingley Garland (1791–1875), Politiker in Neufundland
 Matthew Bingley (* 1971), australischer Fußballspieler
 Norman Bingley (1863–1940), britischer Segler

Siehe auch:
 Bradford & Bingley
 Baron Bingley, ein mehrmals an britische Politiker vergebener und wieder ausgestorbener Adelstitel
 Bingley-Gletscher, antarktischer Gletscher